Пилати (итал. Pilati) — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Пилати, Карло Антонио (1733—1802) — итальянский публицист.
 Пилати, Марио — итальянский композитор.